Hades (reino) — o submundo onde vivem as almas dos mortos, na mitologia grega
Hades — deus da mitologia grega
Hades (cristianismo) — local onde, segundo o texto bíblico, os mortos esperarão por seu julgamento
Hades (Disney) — principal antagonista do filme Hércules da Disney e de sua série de televisão
Hades (jogo eletrônico) — jogo eletrônico roguelike de 2020 da Supergiant Games

Ver também 
Lista de personagens de Saint Seiya 

 Desambiguação